Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1991-1992 è il 1° organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il girone organizzato dal Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia.

Stagione 
Al campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia 1991-92 partecipano 16 squadre:
 12 provengono dalla Promozione (in pratica hanno mantenuto la categoria) :Cormonese, Cussignacco, Fontanafredda, Gradese, Itala San Marco, Lucinico, Maniago, Manzanese, Porcia, Ronchi, San Daniele e Serenissima
 2 sono state retrocesse dall'Interregionale :Sacilese e San Giovanni
 2 sono state promosse dalla Prima Categoria :Gemonese e Tamai

Squadre partecipanti

Classifica finale

Calendario

Spareggio salvezza

Fase Regionale Coppa Italia Dilettanti 

La coppa è stata vinta dal Porcia (2-2 e 2-0 in finale sul Ruda, squadra di Promozione)

Note

Bibliografia 
 Messaggero Veneto presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine

Voci correlate 
 Coppa Italia Dilettanti 1991-92

Collegamenti esterni 

Friuli